Stacheltier steht für:
 Stacheltier (DEFA), Künstlerische Arbeitsgruppe des DEFA-Studios für Spielfilme

Umgangssprachlich:
 Igel
 Stachelschweine
 Stachelschweinverwandte